Witalij Kuzniecow (1932–2011) – rosyjski filozof
 Witalij Kuzniecow (1941–2011) – radziecki judoka